Kuziwka (ukrainisch , russische Entsprechung / ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Kuziwka (Nowhorodka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowhorodka
 Kuziwka (Tscherkassy), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Tscherkassy